Музей прикладного искусства в Праге () — специализированное музейное учреждение, расположенное по адресу улица 17 ноября в районе Прага 1, недалеко от Старого еврейского кладбища, рядом с факультетом искусств Карлова университета, напротив Рудольфинума.

История 
Музей был основан в 1885 году пражской торгово-промышленной палатой как музей декоративно-прикладного искусства. Первые коллекции размещались в Рудольфинуме вплоть до 1900 года, после чего в 1900 году было открыто новое здание музея, построенное между 1897 и 1899 годами по проекту пражского архитектора Йозефа Шульца. Музей получил международную известность в 1932 году, когда ему подарили коллекцию стекла историка искусства и коллекционера Густава Эдмунда Пазаурека. Между 1959 и 1969 годами Музей декоративного искусства утратил свою самостоятельность, являясь часть Национальной галереи в Праге.

Коллекции 
В музее находятся коллекции фарфора и керамики, прикладной графики и фотографии, текстиля, моды и дизайна, мебели, часов, а также коллекция драгоценных и неблагородных металлов, драгоценных материалов, ювелирных изделий, игрушек и ряд письменных и изобразительных документация. В музее хранится одна из самых больших в мире коллекций стекла. 

Сегодня в музее насчитывается полмиллиона коллекционных предметов от древности до наших дней.

Примечания

Ссылки 

 
 

Музеи Праги